Hamby ist der Familienname folgender Personen:

 Dearica Hamby (* 1993), US-amerikanische Basketballspielerin 
 Jeannette Hamby (1933–2012), US-amerikanische Politikerin

Hamby steht für:

 Hamby (Kentucky), Ort im Hopkins County
 Hamby (Texas), Ort im Taylor County

Siehe auch:
 Hambacher Forst (Hambi), Wald in Nordrhein-Westfalen